Spanio ist der Name von

 Umberto Spanio, italienischer Dichter	
 Ubaldo Spanio (* 1943), italienischer Fußballspieler